Dal může znamenat:
 Dal (účetnictví) – v podvojném účetnictví pravá strana účtu
 Dal (Norsko) – vesnice v Norsku
 Dal (jezero) – jezero v Indii
 Dal (pokrm) (též dhal) – indické jídlo

příjmení osob
 Vladimir Dal (1801–1872) – ruský jazykovědec a lexikograf

Související články 
 Dalälven (řeka Dal)  – řeka ve Švédsku